FEP peut désigner :
 Facilité européenne pour la paix, dans le cadre de la Politique de Sécurité Commune européenne ;
 Faculté de l'éducation permanente de l'Université de Montréal ;
 La Fanfare en pétard ;
 Fédération européenne de psychanalyse ;
 Fonds européen pour la pêche ;
 Front-end processor (en français, frontal).